Чемпионат Италии по кёрлингу среди смешанных команд 2018 года проводился с 7 октября 2017 по 25 марта 2018 в городе Пинероло.

В чемпионате приняло участие 8 команд.

Чемпионом стала команда Sporting Club Pinerolo (скип Emanuela Cavallo), победившая в финале команду Fireblock Mixed (скип Денизе Пимпини). Бронзовыми призёрами стала команда Virtus Piemonte Ghiaccio 1 (скип Eugenio Molinatti).

Формат турнира 
Сначала команды в одной группе участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Затем четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: сначала в четвертьфиналах 1-е место играет со 2-м местом («четвертьфинал-1»; победитель выходит прямо в финал) и 3-е место с 4-м местом («четвертьфинал-2»), затем в полуфинале встречаются проигравший в «четвертьфинале-1» и победитель «четвертьфинала-2», победитель полуфинала выходит в финал, проигравший в матч за 3-е место против проигравшего в «четвертьфинале-2».

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 24 марта, 18:00

«1-я команда против 2-й»

«3-я команда против 4-й»

Полуфинал. 25 марта, 10:00

Матч за 3-е место. 25 марта, 15:00

Финал. 17 марта, 10:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин 2018

Октябрь 2017 года
Ноябрь 2017 года
Февраль 2018 года
Март 2018 года
2018
Спорт в Италии в 2017 году
Спорт в Италии в 2018 году
Спортивные соревнования в Пинероло